Болото — природний біом, перезволожена ділянка суходолу.
 Болото — присілок в Ленінградській області, Росія.
 Болото — політичне угруповання.
 Болото — гідрологічний заказник, Івано-Франківська область.